Kehre bezeichnet

 allgemein eine Wegbiegung
 Kehre (Eisenbahn), eine Schleife im Eisenbahnwesen
 Kehre (Straße), eine Haarnadelkurve im Straßenwesen
 Wendeschleife, im Schienen- und Straßenverkehr
 einen Begriff aus dem Stockschießen, siehe Aufnahme (Sport)
 Tschechen-Kehre, im Turnen
 Die Kehre, philosophischer Begriff bei Martin Heidegger, siehe Martin Heidegger#Das Umdenken in den 1930er Jahren: Die Kehre
 Die Kehre (Magazin), seit 2020 vierteljährlich erscheinendes neurechtes Umweltmagazin 
Siehe auch:
 Kere